Barbora Eleonora z Lichtenštejna ( Barbara von und zu Liechtenstein, * 9. července 1942, Šternberk) je princezna z Lichtenštejna. Od roku 1973 je vdaná za následníka jugoslávského trůnu, Alexandra Karađorđeviće.

Život 
Barbora Eleonora Marie kněžna z Lichtenštejna se narodila 9. července 1942 na Šternberku jako čtvrtý potomek a druhá dcera knížete Jana Františka z Lichtenštejna a jeho manželky Karolíny Ledebour-Wichelnové. Barbora má starší sestru Marii Eleonoru a bratry Evžena a Albrechta.

Ve věku 31 se zasnoubila s jugoslávským následníkem trůnu Alexandrem Karađorđevićem, nejstarším synem prince Pavla Karađorđeviće, jugoslávského regenta v letech 1934–1941. Pro 49letého Alexandr to byl již druhý sňatek. Z prvního manželství s Marií Piou Savojskou měl již čtyři děti. Svatba se konala 2. listopadu 1973 v Paříži. Manželé mají syna Dušana Pavla (* 1977), dosud nesezdaný, bezdětný (2019).

Po narození syna se rodina přestěhovala do Paříže, kde žije dosud.

V roce 2008 Pavel Karađorđević odsoudil vyhlášení nezávislosti Kosova.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 Profil na Geneall.net 
 Profil na Thepeerage.com 
 Rodokmen Barbory z Lichtenštejna 

Karađorđevićové
Narození v roce 1942
Narození 9. července
Narození ve Šternberku
Žijící lidé
Lichtenštejnové
Ženy
Kněžny